Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2019 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2019 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während der	Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków und Akademia Szachowa Gliwice je acht Spieler meldeten, umfasste der Kader von Klub Szachowy Silesia Racibórz 15 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während fünf Mannschaften in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei WASKO HETMAN Katowice neun Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 69 Spieler zum Einsatz, von denen 45 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler war Michał Olszewski (Akademia Szachowa Gliwice) mit 7,5 Punkten aus 9 Partien. Je 6,5 Punkte aus 9 Partien erreichten Grzegorz Gajewski (WASKO HETMAN Katowice), Mateusz Bartel (VOTUM SA POLONIA Wrocław), Marcin Dziuba (Wieża Pęgów), Natalija Buksa (Klub Szachowy Silesia Racibórz) und Matthias Blübaum (KSz STILON Gorzów Wielkopolski). Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang ebenfalls Olszewski.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; bei Frauen ist sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem "W") als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer angegeben
 Titel: FIDE-Titel zu Turnierbeginn (Stand: August 2019); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: August 2019), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom August 2019; CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, IND = Indien, LAT = Lettland, POL = Polen, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

WASKO HETMAN Katowice

VOTUM SA POLONIA Wrocław

Wieża Pęgów

Klub Szachowy Silesia Racibórz

Akademia Szachowa Gliwice

KSz STILON Gorzów Wielkopolski

Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków

KSz MIEDŹ Legnica

Baszta MOS Żnin

Biały Król Wisznia Mała

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Ergebnisse und Meldungen bei chessarbiter.com (englisch) 

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2019
Ekstraliga Schach 2019